Sjätte sinnet kan avse:

Sjätte sinne – en tänkt förmåga att uppfatta information bortom de fem sinnena, se extrasensorisk perception
Sjätte sinnet (film) – en film  från 1999 i regi av M. Night Shyamalan

Se även
Intuition 
Balanssinne